SBZ steht für:
 Sowjetische Besatzungszone bzw. sowjetisch besetzte Zone in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
 Flughafen Sibiu (Aeroportul Internațional Sibiu), Flughafen Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien nach dem IATA-Code
 „Schreib bitte zurück!“ (Netzjargon)
 Schweizerische Bauzeitung
 Schweizer Briefmarken Zeitung
 Schweizer Buchzentrum
 Scibe Airlift (SBZ nach dem ICAO-Code, ursprünglich SBZ Cargo, später firmierend unter anderem als Scibe Airlift Cargo Zaïre, Scibe-Zaïre und Scibe-Airlift Congo) war eine in der Demokratischen Republik Kongo ansässige Fluggesellschaft, die ihren Betrieb im Jahr 1998 eingestellt hat
 Sehbehinderten- und Blinden-Zentrum Südbayern
 Selmer-Bach-Zeitung
 Seniorenbegegnungszentrum
 „Should-Be-Zero“ (Prozessortechnik: VAX, Alpha, ARM)
 „Sichere-Beschäftigungs-Zone“, siehe APPD
 Siebenbürgische Zeitung
 Sociedade Brasileira de Zootecnia
 „Sonderbewirtschaftungszone“, siehe Die PARTEI
 Sozial- und Begegnungszentrum
 Sozialistische Bildungszentrale in Österreich
 „Sozialistisches Bildungszentrum“, das Salvador-Allende-Haus in Oer-Erkenschwick, siehe Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken#Organisation
 Späte Bronzezeit bzw. Spätbronzezeit, der jüngste Abschnitt der Bronzezeit, was in Mitteleuropa etwa dem Zeitraum von 1300–800 v. Chr. entspricht
 Spiel- und Begegnungszentrum, in München (Fideliopark und Am Hart)
 SHK-Branchenzeitschrift (Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik)

Abkürzung